1. hokejová liga SR 2003/2004 byla jedenáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se mělo původně zúčastnit 12 týmů. Před začátkem sezóny se vzdal účasti tým HK Dukla Michalovce, takže liga měla 11 účastníků a odhlášený tým automaticky sestoupil do 2. ligy SR. V následující sezóně ho nahradil tým HK Trnava.

Vítězem ligy se stal tým Spartak Dubnica nad Váhom, který ve finále playoff porazil tým MšHK Prievidza v sérii 4:3 na zápasy hrané na 4 vítězné utkání. Nahradil tak tým MHC Martin v Slovnaft extralize. Poprvé v historii této soutěže se hrálo systém playoff.

Základní část 

Tým HK Dukla Michalovce se do soutěže nepřihlásil a sestoupil po sezóně do 2. ligy SR

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 

 PHK Prešov – HC Dukla KAV Hurban Senica 3:1 (6:1, 4:2, 0:1, 4:3)

 Spartak Dubnica nad Váhom – HK VTJ Trebišov 3:0 (6:5, 4:3, 2:1)

 HC VTJ Telvis Topoľčany – HK Spišská Nová Ves 3:0 (4:0. 4:3PP, 4:1)

 MšHK Prievidza – HKm Detva (Zvolen B) 3:0 (6:1, 5:1, 4:3)

Semifinále 

 PHK Prešov – MšHK Prievidza 1:3 (2:3, 3:5, 8:1, 1:4)

 Spartak Dubnica nad Váhom – HK VTJ Trebišov 3:0 (4:2, 5:1, 2:1)

O 3. místo 

 PHK Prešov – HK VTJ Trebišov 2:0 (4:1, 8:7)

Finále 

 Spartak Dubnica nad Váhom – MšHK Prievidza 4:3 (1:2, 1:3, 4:2, 1:4, 5:2, 6:3, 5:2)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004